Zblany (rejon lidzki)
 Zblany (rejon zelwieński)
 Chutar Zblany